Ступінь — порівняльна величина, що характеризує розмір, інтенсивність чого-небудь, міра вияву чого-небудь.
 Ступінь у музиці
 Науковий ступінь
 Ступінь окиснення
 Ступінь дисоціації
 Баричний ступінь
 Геотермічний ступінь
 Масонський ступінь
 Ступінь — складова частина багатоступеневої ракети, яка після згоряння в ній палива відокремлюється в польоті.
 Ступінь — рідковживана назва сходинки
 Ступінь — те саме, що "крок".

Див. також 
 Щабель
 Step

Посилання